Castelo de Takamatsu (Bitchu); localizado na cidade de Okayama na província de Okayama.
 Castelo de Takamatsu (Sanuki); localizado em Takamatsu na província de Kagawa.